La Seconda Lega Interregionale 2007-2008 è la 87ª edizione del quarto livello del calcio svizzero.

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Verdetti

Seconda Lega 
Promosse in Seconda Lega interregionale:
 Aargauischer Fussballverband (AFV): Team Aargau U-21
 Fussballverband Bern / Jura (FVBJ): S.C. Bümpliz 78 e F.C. Bern
 Innerschweizerischer Fussballverband (IFV):S.C. Kriens II
 Fussballverband Nordwestschweiz (FVNWS): S.C. Binningen
 Ostschweizer Fussballverband (OFV): F.C. Diepoldsau-Schmitter e F.C. Linth 04
 Solothurner Kantonal-Fussballverband (SKFV): F.C. Subingen
 Fussballverband Region Zürich (FVRZ): F.C. Töss e F.C. Thalwil
 Federazione ticinese di calcio (FTC): S.A.R. Rivera
 Freiburger Fussballverband (FFV): F.C. Gumefens/Sorens I
 Association cantonale genevoise de football (ACGF): F.C. Plan-les-Ouates
 Association neuchâteloise de football (ANF): F.C. Colombier
 Association valaisanne de football (AVF): F.C. Raron
 Association cantonale vaudoise de football (ACVF): F.C. Montreux-Sports

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
2008 4